Desa Popongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Popongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 110,00), Jawa Tengah, 
 Desa Popongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,26, long 110,53), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar